Pressure () может иметь различные значения.

Альбомы:
 «Pressure» — альбом группы Open Space 2012 года.
 «Pressure» — альбом рэпера Jeezy 2017 года.
 «Pressure» — альбом группы Wage War 2019 года.

Песни:
 «Pressure» — песня группы The Kinks 1979 года.
 «Pressure» — песня Билли Джоэла 1982 года.
 «Pressure» — песня группы Paramore 2005 года.
 «Pressure» — песня Надиа Али 2011 года.
 «Pressure» — песня группы Muse 2018 года.